Кенард има више значења:
 Кенард (Тексас)
 Кенард (Индијана)
 Кенард (Небраска)